Ніколь Арендт і Яна Новотна були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Новотна, яка виступала в парі з Ліндсі Девенпорт.

Мартіна Хінгіс і Аранча Санчес Вікаріо виграли титул, перемігши у фіналі пару Девенпорт і Новотна з рахунком 7–6, 3–6, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліндсі Девенпорт /  Яна Новотна (фінал)
 Мері Джо Фернандес /  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
 Мартіна Хінгіс /  Аранча Санчес Вікаріо (чемпіонки)
 Лариса Нейланд /  Гелена Сукова (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Porsche Tennis Grand Prix 1997 Doubles Draw

Porsche Tennis Grand Prix
Тур WTA 1997